Dit is de wereldranglijst van november 2009 zoals die werd opgesteld en vrijgegeven door de FIFA op 20 november 2009.

Mannen 11